Чемпионат Европы по борьбе 2019 года проходил в городе Бухарест (Румыния) с 8 апреля по 14 апреля.

Выбор места проведения 
Предолимпийский чемпионат Европы-2019 состоится вне рамок вторых Европейских игр в Минске, которые пройдут с 14 по 30 июня того же года. Было принято решение провести Европейское первенство в первой половине апреля в столицы Румынии в Бухаресте.

Расписание соревнований

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Медальный зачёт по видам борьбы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2019

Апрель 2019 года
2019
Спорт в Румынии в 2019 году
2019 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Чемпионаты Европы в Румынии
Чемпионаты Европы в 2019 году
Международные соревнования по борьбе в Румынии